Серва́нш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 70 км на північний схід від Бордо, 45 км на захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Серванш на сайті французького Національного інституту географії
 Серванш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серванш на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серванш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серванш на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь